Goswin I Kettler zu Assen (ca. 1400 - 12 juni 1478), heer van Neu-Assen en Hovestadt
 Goswin II Kettler van Neu-Assen (ca. 1521-1557), heer van Neu-Assen
 Goswin II Kettler zu Hövestadt (1475-), heer van Hovestadt 
 Goswin III Kettler zu Hövestadt (1550-1610), heer van Hovestadt 
 Goswin Kettler zu Middelburg (1575-1646), heer van Middelburg en Bockenhövel